Johan Reinhold Aspelin (1842-1915), est un archéologue finlandais.
 Simon Aspelin (1974-), est un joueur de tennis suédois.
 Waldemar Aspelin (1854-1923), est un architecte finlandais.